Hontiveros est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (mort en 1662), bénédictin español ;
 Daisy Hontiveros-Avellana (1917-2013), actrice, écrivaine et metteuse en scène philippine ;
  (1977-), basketteur et homme politique philippin ;
 Eduardo Hontiveros (1923-2008), prêtre jésuite, compositeur et musicien philippin ;
  (1889-1954), avocat, homme politique et juge philippin ;
  (1967-), journaliste philippine de radiotélévision, sœur de Risa ;
 Risa Hontiveros (1966-), femme politique, activiste et journaliste philippine, sœur de Pia.

Patronyme hispanique
Patronyme philippin